Ел Мучачо Алегре има више значења:

 Ел Мучачо Алегре (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Мучачо Алегре (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику